Der UNCAF Nations Cup 2009 war die zehnte Auflage des Fußballwettbewerbs für zentralamerikanische Nationalmannschaften der Unión Centroamericana de Fútbol, des Zentralamerikanischen Fußballverbandes. Das Turnier fand vom 22. Januar bis zum 1. Februar 2009 in Honduras statt. 
Dort wurden die zentralamerikanischen Teilnehmer am CONCACAF Gold Cup 2009 ermittelt. Die ersten fünf Mannschaften des Turniers qualifizierten sich für den Gold Cup in den USA.

Panama gewann das Turnier gegen Costa Rica nach Elfmeterschießen mit 5:3. Es war der erste Erfolg Panamas. Panama erreicht das zum zweiten Mal in Folge das Finale, gewann diesmal aber im Elfmeterschießen gegen Costa Rica.

Teilnehmer 

Teilnehmer am UNCAF Nations Cup 2009 waren die sieben Mitglieder des zentralamerikanischen Fußballverbandes.

Gruppenphase

Gruppe 1 

Estadio Tiburcio Carías Andino, Tegucigalpa

|}

|}

Gruppe 2 

Estadio Tiburcio Carías Andino, Tegucigalpa

|}

|}

Finalrunde

Spiel um Platz 5 

|}

Halbfinale 

|}
* Spiel wurde nach 60 Minuten beim Stand von 1:0 für Costa Rica abgebrochen, da El Salvador nur noch 6 Spieler auf dem Spielfeld hatte.

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Turnier auf der Homepage der UNCAF

Einzelnachweis 

2009
Fußball (Honduras)
Fußballveranstaltung 2009
Sportveranstaltung in Tegucigalpa